VeVe est une application Android, iOS et Web lancée par Ecomi qui offre un marché sur les NFT sous licence. Veve est la première plateforme proposant des NFTs en partenariat avec de grandes marques tel que Disney, DC Comics, Universal, etc. en plus d'artistes indépendants.

Description

L'application VeVe propose des NFTs sous forme d'objets de collections ou de comics. Il est possible de pouvoir effectuer des échanges par la suite via un marché, que ce soit en achat direct ou aux enchères. L'utilisateur a la possibilité de visionner depuis son téléphone ou depuis la plateforme web, les NFTs en Réalité Augmentée, dans un salon virtuel ou en faire la lecture dans le cas d'un comics. 

En décembre 2020 est vendu le premier NFT de la plateforme, qui est issu de la série Batman Black & White, faisant de #100 Todd McFarlane Batman le premier Batman officiel inscrit sur une Blockchain.

En Août 2021, Marvel est officialisé en tant que partenaire et propose à la fois des objets 3D et des comics. Disney lancera une série de NFT sous le format d'objets de collection le 7 Novembre 2021 avec la série "Golden Moments" où apparaissent des figures emblématiques de Disney, Star Wars, Pixar et Marvel dans le cadre de la campagne promotionnelle du Disney+ Day.

Liste des Partenariats

Warner Bros. Entertainment Inc. et DC Comics
Tsuburaya Productions (Ultraman) 
Universal
Disney et ses filiales Marvel, Lucasfilm et Pixar
Coca Cola
Cartoon Network
DreamWorks
Givenchy
SOS Fantôme
James Bond - 007
Star Trek
United States Postal Service
Pili Fantasy
Citroën
Toy Tokyo
Tarzan
Lamborghini

Controverse

Le 23 mars 2022, une faille dans le système est découverte et plus de 8 millions de dollars sont volés sur l'application. En réponse Veve annonce fermer de manière temporaire son marché le temps de résoudre le problème et de nombreux comptes se voient être limités.

Références

Logiciel pour Android
Logiciel pour iOS